Kakadu steht für:

 Kakadus, Vogelfamilie in der Ordnung der Papageien
 Kakadu (Deutschlandfunk Kultur), bundesweite Kinderradiosendung
 Kakadu (Sprache), kürzlich ausgestorbene australische Sprache
 Kakadu (Berlin), bedeutende Bar im Berlin der Weimarer Republik

Siehe auch:

 Kakadu Highway (Australien)
 Kakadu-Nationalpark (Australien)
 Kakadu-Zwergbuntbarsch (Fisch)
 Der Rote Kakadu (deutscher Film)
 Der grüne Kakadu (Arthur Schnitzler)